Бондару́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Бондарук Володимир Васильович — радянський і російський театральний актор, народний артист РРФСР.
 Бондарук Геннадій Михайлович — радянський і російський футболіст, захисник, тренер.
 Бондарук Кирило Євлампійович (1898—1922) — повстанський отаман часів Української революції.
 Бондарук Микола Петрович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондарук Роман (* 1974) — український спортсмен (кульова стрільба), майстер спорту міжнародного класу.
 Бондарук Сергій Павлович — заслужений артист України.
 Бондарук Таїсія Григорівна — завідувачка кафедри Національної академії статистики, обліку та аудиту, заслужений економіст України

Примітки 

Прізвища на -ук